Cet article recense les joueurs du FC Barcelone ayant au moins fait une apparition en match officiel avec l'équipe première par ordre chronologique et alphabétique. Un total de 958 joueurs  ont joué au moins un match officiel avec le Barça entre 1899 (année de la fondation du club) et .

Explications 
La première liste recense les joueurs par ordre chronologique depuis 1928, date à laquelle est créé le championnat d'Espagne. La deuxième liste les recense par ordre alphabétique en incluant des joueurs depuis 1899.

Liste par ordre chronologique

Liste par ordre alphabétique 
Joueurs du FC Barcelone ayant au moins fait une apparition en match officiel avec l'équipe première. Pour une liste plus exhaustive, voir la :Catégorie:Joueur du FC Barcelone.

A 

Damià Abella Pérez
Francisco Abellán
Éric Abidal
Abraham González Casanova
Adama Traoré
Ibrahim Afellay
Sergio Agüero
Pedro Aicart
Ilias Akhomach
Jordi Alba
Carmelo Albaladejo
José Joaquín Albaladejo
Alfonso Albéniz
Miki Albert
Demetrio Albertini
Paco Alcácer
Paulino Alcántara
Rafael Alcántara
Thiago Alcántara
Francisco Alcoriza
Emilio Aldecoa
Carles Aleñá
José Ramón Alexanko
Pablo Alfaro
Ramon Alfonseda
Frank Albert Allack
Aloísio Pires Alves
Marcos Alonso Mendoza
Marcos Alonso Peña
Miguel Ángel Alonso
Pichi Alonso
Luis Aloy Vidal
Aureli Altimira
Pedro Mario Álvarez Abrante
César Rodríguez Álvarez
Enrique Álvarez Sanjuan
Daniel Alves
Raúl Amarilla
Alfredo Amarillo
Manuel Amechazurra
Vicente Amigó
Guillermo Amor
Francisco Amorós López
Emmanuel Amunike
Sonny Anderson
Patrik Andersson
Jesús Angoy
Antonio Anguera
Alejandro Rodríguez Apolinario
José Arana Goróstegui
Ronald Araújo
Steve Archibald
Pedro Areso
Esteban Areta
Juan Aretio
José Argemí
Fernando Argila
Francisco Armet de Castellví
José Arnáiz
Francesc Arnau
Patricio Arnau
Ángel Arocha
Óscar Arpón
Domingo Arrillaga
Arthur
Salvador Artigas
Pedro María Artola
Juan Manuel Asensi
Gaï Assulin
José Aubach
Pierre-Emerick Aubameyang

B 
Joan Babot
David Babunski
Manuel Badenes
Vítor Baía
José María Bakero
Alejandro Balde
Iván Balliu
Domènec Balmanya
Francisco Baonza
José Bardina
Sergi Barjuan
José Antonio Barrios
Marc Bartra
Estanislao Basora
Lucídio Batista da Silva
Gabriel Bau
José Bayo
Txiki Begiristain
Héctor Bellerín
Juliano Belletti
Julio César Benítez
José Berdié
Elemér Berkessy
Marc Bernaus
Carles Bestit
Francisco Betancourt
Maurice Bigué
Bio
Gustavo Biosca
Laurent Blanc
Eusebio Blanco
Kevin-Prince Boateng
Winston Bogarde
Bojan
Roberto Bonano
Joaquín Borrás
Andreu Bosch Girona
Andreu Bosch Pujol
José Botella
Alberto Botía
Martin Braithwaite
Claudio Bravo
José Bravo
Francisco Bru
Luis Bru
Joaquim Brugué
Ramón Bruguera
Nakor Bueno
Carlos Busquets
Oriol Busquets
Sergio Busquets
Francesc Bussot
Miguel Ángel Bustillo

C 

Mario Cabanes
Martín Cáceres
Florencio Caffaratti
Pedro Caldentey
Ramón Calderé
Francesc Calvet
Ramón Campabadal
Antonio Camps
Josep Canal Viñas
José Cano López
Aitor Cantalapiedra
Joan Capó
Marc Cardona
José Cardús
Francisco José Carrasco
Jordi Carreño
Juan Carlos Carreras
Lluís Carreras
Juan José Carricondo
Domingo Carulla
Horacio Casarín
Jordi Casas
Luis Castañer
José Carlos Castillo
Santiago Castro
Andrés Catalá
Albert Celades
Juan Antonio Celdrán
Arturo Cella
Ceferino Cella
Luis Cembranos
Manuel Cerveró
César Rodríguez
Philippe Christanval
Andreas Christensen
Thomas Christiansen
Chumi
Dmytro Chyhrynskyy
Esteban Cifuentes
Jasper Cillessen
Dragan Ćirić
Manolo Clares
Cléo Hickman
Paco Clos
Francesco Coco
Philip Cocu
Vicente Colino
Lluís Coll
Álex Collado
Francesc Coma
Josep Maria Comadevall
Carlos Comamala
Ismael Comas
Isidro Corbinos
Miquel Corominas
Adriano Correia Claro
Manuel Antonio Esteva Corró
Alfonso Cortés
Bernardo Cos
David Costas
Quique Costas
Philippe Coutinho
Fernando Couto
Marc Crosas
Johan Cruijff
Jordi Cruijff
Toño de la Cruz
Francisco Cruzate 
Ibán Cuadrado
Luis Alberto Cubilla
Marc Cucurella
Ángel Cuéllar
Isaac Cuenca
Jorge Cuenca
Zoltán Czibor

D 

Daniel García Lara
Edgar Davids
Frank de Boer
Ronald de Boer
Evaristo de Macedo
Ramón de Pablo Marañón
Deco
Frédéric Déhu
Ousmane Dembélé
Yusuf Demir
Memphis Depay
Sergiño Dest
Gerard Deulofeu
Marcos Aurelio Di Paulo
Gonzalo Díaz Beitia
Juan Díaz Sánchez
Fernando Diego
Lucas Digne
Jean Marie Dongou
Fausto dos Santos
Giovani dos Santos
Jonathan dos Santos
Douglas Pereira dos Santos
Teófilo Dueñas
Christophe Dugarry
Jordi Durán
José Duró
Richard Dutruel

E 

Edmílson
Ronnie Ekelund
Munir El Haddadi
Mohamed El Yaâgoubi
Jaume Elias
Emerson
Emilín
Ramón Encinas
Robert Enke
Xavier Escaich
Josep Escolà
Samuel Escrich
Jaime Escudero
Xabier Eskurza
Domingo Espelta
Esteban Vigo
Quique Estebaranz
Juan José Estella
Pedro Estrems
Samuel Eto'o
Santiago Ezquerro
Eusebio Sacristán
Abde Ezzalzouli

F 
Cesc Fàbregas
Ansu Fati
René Fenouillère
Matheus Fernandes
Daniel Fernández Artola
Roberto Fernández Bonillo
Pedro Fernández Cantero
Enrique Fernández Viola
Abelardo Fernández
Armando Fernández
Albert Ferrer
Miguel Ferrer
Ricardo Ferrero Porcarelli
Luís Figo
Junior Firpo
Isidro Flotats
Esteban Font
Joan Font Mañé
Andreu Fontàs
Romà Forns
Francisco Fortes Calvo
Esteve Fradera
José Francàs
Josep Franch Xargay
Antonio Franco
Josep Maria Fusté

G 

Patric Gabarrón
Gabri
Jorge Luis Gabrich
Carlos Galicia
Francisco Gallego
Salvador Galvany
David Gámiz
Luis Gamonal
Hans Gamper
Jesús Garay
Francisco Garcerán
Benito García
Eric García
Francisco Javier García Pimienta
Fernando García
José Antonio García Alonso
José Pablo García Castany
Luis García
Manuel García Capdevila
Genís García Junyent
Oscar García Junyent
Roger García Junyent
Salvador García
Serafín García
Sergio García de la Fuente
Gavi
Delfí Geli
Enric Gensana
Geovanni
Gerard
Uberto Giménez
José Gimeno
Giovanni
Ludovic Giuly
Severiano Goiburu
Francisco Goicolea
Jon Andoni Goikoetxea
André Gomes
Vicente González Sosa
Hermes González
Nico González
Josep Gonzalvo
Julio Gonzalvo
Mariano Gonzalvo
Fernand Goyvaerts
Clemente Gracia
Sígfrid Gràcia
Pere Gratacós
Gustavo Green
Jack Greenwell
Antoine Griezmann
Miguel Gual Agustina
Pep Guardiola
Eidur Smári Guðjohnsen
Andreu Guerao Mayoral
Jaume Gularons
Gerard Gumbau
Ramon Guzmán

H 

Gheorghe Hagi
Alen Halilović
Georges Hanke
Stanley Charles Harris
Pedro Helguera
Henrique Adriano Buss
Thierry Henry
Juan Carlos Heredia
Tomás Hernández
Eduardo Herrera Bueno
Sebastián Herrera
Ruud Hesp
Cristian Hidalgo
Manolo Hierro
Aliaksandr Hleb
Ramón Homedes
Mariano Homs
Salvador Hormeu
Mark Hughes
Jaume Huguet García

I 

José Iborra
Zlatan Ibrahimović
Edgar Ié
Iván Iglesias
Andrés Iniesta
Juan Irízar
Gabriel Isal
Juan Luis Irazusta
Carlos Iturraspe

J 
Jaguare de Besveconne Vasconcellos
Jeffrén Suárez
Manuel Jiménez Rodríguez
Toni Jiménez
Frenkie de Jong
Luuk de Jong
Albert Jorquera
Jofre Mateu
José Mari García
Juan Carlos Rodríguez Moreno
Juanjo Enríquez
José Juliá Ribas
Ferran Jutglà

K 

Wilfrid Kaptoum
László Kaszás
Keirrison
Seydou Keita
Franck Kessié
Patrick Kluivert
Sándor Kocsis
Meho Kodro
Ronald Koeman
Igor Korneïev
Jules Koundé
Johann Krankl
László Kubala

L 

William Charles Lambe
Jesús Landáburu
José Landazabal
José María Laredo
Henrik Larsson
Bernat Lassaleta
Michael Laudrup
Ramón Lecuona
Aurelio León
Manuel Lemmel
Clément Lenglet
Robert Lewandowski
David Linde
Gary Lineker
Jari Litmanen
Ignacio Llácer
Ramon Llorens
Miguel Loayza
Julen Lopetegui
Francisco López López
Luis María López Rekarte
Gerard López Segú
Sergi López Segú
Jordi López
Maxi López
Óscar López Hernández
Amador Lorenzo
Miguel Ángel Lozano
Jesús Lucendo
Luis Enrique

M 

Fernando Macedo da Silva
Wálter Machado da Silva
José Cirilo Macizo
Otto Maier
Malcom
Casimir Mallorquí
Rey Manaj
Eduardo Manchón
Pablo Maqueda
Diego Maradona
Ricardo Margarit
Pere Mas
Marcial Pina
Julio Marial Mundet
Juanito Mariana
Francisco Javier Álvarez Maristany
Marlon
Rafael Márquez
Juan Marrero Pérez
Narcís Martí Filosia
Cristóbal Martí
José Antonio Martín Domínguez
José María Martín Rodríguez
Mariano Martín
Quique Martín
Vicente Martínez Alama
Francisco Martínez Díaz
Vicente Martínez Duart
Salvador Martínez Surroca
José Manuel Martínez Toral
Armando Martínez Sagi
Eulogio Martínez
Francisco Javier Martos
Enrique Mas
Javier Mascherano
Jordi Masip
Ramón Masó
Alfredo Massana
Santiago Massana
Paco Mateo
Jérémy Mathieu
Maxwell
Carlos Medrano
Juan Melenchón
Gaizka Mendieta
Jorge Alberto Mendonça
Lionel Messi
Migueli
Gabriel Milito
Luis Milla
Yerry Mina
Abraham Minero
Oscar Mingueza
Rubén Miño
Miquel Mir
Luis Miró
Gerardo Miranda
Juan Miranda
Steve Mokone
Dagoberto Moll
Monchu
Joaquín Montané
Paco Montañés
Ramón Montesinos
Martín Montoya
Antoni Montserrat
Pedro Valentín Mora
Arsenio Morales
Rafael Morales
Enrique Morán
José Moratalla
Juan Carlos Moreno Rodríguez
Javi Moreno
Julio Alberto Moreno
Alejandro Morera Soto
Vicente Morera
Ilaix Moriba
Henry Morris
Miguel Morris
Samuel Morris
Thiago Motta
Joaquín Moya
Lucien Muller
Marc Muniesa
Julio Munlloch
Carlos Muñoz Cobo
Manuel Muñoz Navas
Nando Muñoz
Víctor Muñoz
Joan Muntaner
Ángel Mur
Jeison Murillo

N 

Miguel Ángel Nadal
Alfonso Navarro
Fernando Navarro
Joaquín Navarro
Nayim
Johan Neeskens
Neto
Neymar
Mateo Nicolau
Basilio Nieto
Francisco Nieto
Antonio Noguera
Juan José Nogués
Nolito
Enrique Normand
István Nyers

O 
Josep Obiols
Samuel Okunowo
Oier Olazábal
Oleguer Presas
Ferran Olivella
Ángel Oliveros
Antonio Olmo
Jesús Olmo
Andrea Orlandi
Manuel Oro
Lluís d'Ossó
Marc Overmars
Augusto Ozores

P 

José Padrón
Josep Pagès
Antonio País
Josep Palau
Félix Palomares
Andrés Parada
Urko Rafael Pardo Goas
Bartolomé Paredes
Manuel Parera
Ramón Parera
Cristóbal Parralo
Pedro Pascual Ros
George Pattullo
Paulinho
Ángel Pedraza
Pedri
Pedro
Esteban Pedrol
Estanis Pedrola
Jaime Peiró
Mauricio Pellegrino
Carlos Pellicer Vázquez
Juan Pellicer
Iván de la Peña
Francisco Javier Peral
Francisco Peralta
Jesús Pereda
Mário Peres Ulibarri
Alfonso Pérez
Carles Pérez
Francisco Pérez Cubas
José María Pérez Boixaderas
Juan Carlos Pérez López
José Pérez Serer
Enrique Peris de Vargas
Lizardo Peris de Vargas
José Pesudo
Emmanuel Petit
Vicente Piera
Antonio Pinilla
José Pinto Rosas
José Manuel Pinto
Gerard Piqué
David Pirri
Juan Antonio Pizzi
Miralem Pjanić
José Planas
Félix de Pomés
Gheorghe Popescu
Conrad Portas
Luis Prais
David Prats Rocero
Robert Prosinečki
Josep Puig Puig
Riqui Puig
Lluís Pujol
Carles Puyol

Q 
Ricardo Quaresma
Quini
Orestes Quintana
José Quirante

R 

Juan Rafa
Josep Raich
Ivan Rakitić
Antoni Ramallets
Andrés Ramírez
Sandro Ramírez
Juan Ramón
Ramoní
José Antonio Ramos
Raphinha
Cayetano Ré
Rüştü Reçber
Vicenç Reig
José Manuel Reina
Miguel Reina
Michael Reiziger
Luis Reñé
Miguel Retuerto
Carles Rexach
José Riba
Francisco Ribas
Enrique Ribelles
Abelardo Riera
Oriol Riera
Joaquim Rifé
Llorenç Rifé
Juan Román Riquelme
Rivaldo
Sergi Roberto
Carlos Roberto de Oliveira
Xavi Roca
Pedro Rocamora
Juan Rocasolano Camacho
Fábio Rochemback
Sergio Rodríguez García
José Rodríguez Vázquez
Alfonso Rodríguez Salas
Rodri
Ricardo Rodríguez Álvarez
Andrés Rodríguez Serrano
Joaquín Juan Roig
Juan Carlos Pérez Rojo
Romário
Francisco Romea
Fali Romero
José Luis Romero
Julio César Romero
Oriol Romeu
Ronaldinho
Ronaldo
Ramón Ros
Manuel Rosalench
Mario Rosas
Jordi Roura
Rubén Iván Martínez
Domingo Ruano
Julián Rubio
César Rueda
José Manuel Rueda
Francisco Rufete
Abel Ruiz
Rusky

S 

Simão Sabrosa
Eusebio Sacristán
Salvador Sadurní
Emilio Sagi-Barba
Salvador Sagrera
Pascual Salas
Julio Salinas
Josep Saló
Juan Vicente Sanjuan
Sergi Samper
Francisco Javier Sánchez Jara
Alexis Sánchez
José Vicente Sánchez
Onésimo Sánchez
Víctor Sánchez
Agustín Sancho
Ramón Sanfeliu
José Sanjuán
Juan Sans Alsina
Nicolás Santacatalina
Sergio Santamaría
Victoriano de Santos
Álvaro Sanz
José Sastre
Lluís Sastre
Vicente Saura
Javier Saviola
Héctor Scarone
Eduardo María Schilling Monfort
Bernd Schuster
Joan Segarra
Josep Seguer
Nélson Semedo
Juan Seminario
Ricardo Serna
Adjutorio Serrat
Josep Serratusell
Félix Sesúmaga
Josep Setvalls
Vicente Sierra Sanz
Alcides Silveira
Eladio Silvestre
Nicolae Simatoc
Allan Simonsen
Cristóbal Solà
Manuel Solé
Miquel Soler
Salvador Soler
Tomás Soley Güell
Alexandre Song
Jonathan Soriano
Juan Pablo Sorín
Jaume Sospedra
Hugo Sotil
Luis Soto
Alexander Steel
Udo Steinberg
Hristo Stoitchkov
Denis Suárez
Jeffrén Suárez
Luis Suárez Miramontes
Luis Alberto Suárez
Patrick Suffo
Ludovic Sylvestre
Sylvinho
Tibor Szalay

T 
Isidoro Tarrés
Justo Tejada
Joaquín Tejedor
Cristian Tello
Marc-André ter Stegen
Ernst Alfred Thalmann
Lilian Thuram
Jean-Clair Todibo
Manuel Tomé
Vicente Tonijuán
Juan Torena
Daniel Toribio
Miguel Torra
Ramón Torralba
Domingo Torredeflot
Joan Torrent
Antoni Torres
Ferran Torres
Xavi Torres
Dani Tortolero
Yaya Touré
Roberto Trashorras
Francisco Trincão
Juan Trujillo
Arda Turan

U 
Samuel Umtiti
Juan Carlos Unzué
Urbano Ortega
Juan Uriach
Juan de Urruela
Urruti

V 

Manuel Va
Miguel Ángel Valcárcel
Miquel Valdés
Víctor Valdés
José Valero
Marc Valiente
José Valle
Ernesto Valverde
Mark van Bommel
Giovanni van Bronckhorst
Víctor Vázquez
Toni Velamazán
Juan Zambudio Velasco
Josep Vendrell Lladó
Martín Ventolrá
Joan Verdú
Julián Vergara
Martí Vergés
Thomas Vermaelen
Aleix Vidal
Arturo Vidal
Luis Vidal
Manuel Vidal
Manuel Vidal Hermosa
Joan Vilà Bosch
Jordi Vila Soler
Tito Vilanova
David Villa
Josep Villarroya
Ramón Alberto Villaverde
Francesc Vinyals
Jordi Vinyals
Francisco Virgós
Goran Vučević

W 
Moussa Wagué
Charles Wallace
Percival Wallace
Emil Walter
Richard Witschge
Arthur Witty
Ernest Witty

X 

Xavi Hernández

Y

Z 
Luis Zabala
Pedro Zaballa
Ramon Zabalo Zubiaurre
Pedro María Zabalza
José Antonio Zaldúa
Gianluca Zambrotta
Ricardo Zamora
Boudewijn Zenden
Andoni Zubizarreta
Rafael Zuviría

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Gran diccionari de jugadors del Barça, Editorial Base, 2015. 

FC Barcelone
FC Barcelone (football)